Les langues bénoué-congolaises sont une branche de la famille de langues nigéro-congolaises. Elles sont parlées par 550 millions de locuteurs en Afrique du Sud, en Angola, au Botswana, au Burundi, au Cameroun, en Centrafrique, en République du Congo, en République démocratique du Congo, aux Comores, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Kenya, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, au Nigeria, en Ouganda, au Rwanda, en Somalie, en Eswatini, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe.

Elles contiennent notamment les langues bantoues (dont le swahili). Cette branche regroupe 938 langues connues (sans compter les dialectes).

Classification

Le proto-bénoué-congo 
Le proto-bénoué-congo peut être reconstitué. Le tableau présente son lexique selon de Wolf (1971):

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Langues en Afrique
 Langues en Afrique du Sud
 Langues en Angola
 Langues au Botswana
 Langues au Burundi
 Langues au Cameroun
 Langues en République centrafricaine
 Langues en République du Congo
 Langues en République démocratique du Congo
 Langues aux Comores
 Langues au Gabon
 Langues en Guinée équatoriale
 Langues au Kenya
 Langues au Lesotho
 Langues au Malawi
 Langues au Mozambique
 Langues en Namibie
 Langues au Nigeria
 Langues en Ouganda
 Langues au Rwanda
 Langues en Somalie
 Langues en Eswatini
 Langues en Tanzanie
 Langues en Zambie
 Langues au Zimbabwe

Liens externes 
 
 
 
 
 

Langue nigéro-congolaise
Langue en Afrique
Langue en Afrique du Sud
Langue en Angola
Langue au Botswana
Langue au Burundi
Langue au Cameroun
Langue en République centrafricaine
Langue en république du Congo
Langue en république démocratique du Congo
Langue aux Comores
Langue au Gabon
Langue en Guinée équatoriale
Langue au Kenya
Langue au Lesotho
Langue au Malawi
Langue au Mozambique
Langue en Namibie
Langue au Nigeria
Langue en Ouganda
Langue au Rwanda
Langue en Somalie
Langue en Eswatini
Langue en Tanzanie
Langue en Zambie
Langue au Zimbabwe